Bharadwaj ist der Familienname folgender Personen:

Krishna Bharadwaj (1935–1992), indische Ökonomin
Vishal Bharadwaj (* 1965), indischer Regisseur und Komponist (Filmmusik)

Siehe auch:
Bharadvaja